A Defender vagy The Defender utalhat a következőkre:

Filmek
 A kínai testőr (The Defender/The Bodyguard from Beijing), 1994, Jet Li-film
 Terrorcsapda (The Defender), 2004, Dolph Lundgren-film

Egyéb
 Defenders, képregény
 The Defenders, amerikai webes televízió sorozat
 Defender, 1981-ben kiadott videójáték